Поточилов Артем Григорьевич (20 октября 1908, Явкино — 24 декабря 1973) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился 20 октября 1908 в селе Явкино (ныне Баштанского района).

Работал комбайнёром в Явкинской МТС.

За высокие трудовые достижения в выращивании высоких урожаев зерновых культур в 1949 удостоен звания Героя Социалистического Труда. На своём комбайне ежегодно намолачивал по 8 тысяч центнеров зерна.

Избирался депутатом Верховного Совета УССР 4-го (1955) и 5-го (1959) созывов.

Первым в Николаевской области выступил инициатором социалистического соревнования среди комбайнёров за овладение несколькими профессиями. Работая комбайнёром, руководил работой тракторной бригады МТС. Его опыт широко пропагандировался на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве.

Умер 24 декабря 1973 года.

Награды 
 медаль «Серп и Молот» (01.08.1949);
 Орден Ленина (01.08.1949).

Литература 
 Золотые звёзды Николаевщины / Николаев: Изд-во МГГУ им. Петра Могилы, 2005. — С. 354—355.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Комбайнёры